Jaejama ( nebo ) může znamenat:
 Jaejama – souostroví v prefektuře Okinawa
 Jaejama (okres) – okres (gun ) v prefektuře Okinawa
 Jaejama/jaejamština – jazyk z japonsko-rjúkjúské jazykové rodiny
 Lodě japonského císařského námořnictva a námořních sil sebeobrany:
 Jaejama (1889) – nechráněný křižník/avízo císařského námořnictva, který sloužil v letech 1890 až 1911
 Jaejama (1931) – minonoska císařského námořnictva, která sloužila v letech 1932 až 1944
 Třída Jaejama – třída tří oceánských minolovek námořních sil sebeobrany. Ve službě od roku 1993.
 Jaejama (MSO-301) – vůdčí plavidlo třídy Jaejama